Las Torres de Cotillas är en kommunhuvudort i Spanien.   Den ligger i provinsen Murcia och regionen Murcia, i den sydöstra delen av landet,  km sydost om huvudstaden Madrid. Las Torres de Cotillas ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Las Torres de Cotillas är huvudsakligen platt, men åt nordost är den kuperad. Den högsta punkten i närheten är Sierra de Ricote,  meter över havet,  km nordväst om Las Torres de Cotillas. Runt Las Torres de Cotillas är det tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Murcia,  km öster om Las Torres de Cotillas. Trakten runt Las Torres de Cotillas består till största delen av jordbruksmark.

Ett kallt stäppklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är december, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är september, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är juli, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor

Externa länkar

 

Orter i regionen Murcia